Zkratka CDS může znamenat:

 Codex diplomaticus Silesiae, edice pramenů k dějinám Slezska
 CDS Náchod s. r. o., český silniční dopravce z Náchoda, podnikající v autobusové i nákladní dopravě
 Credit default swap, swap úvěrového selhání, úvěrový derivát
 Cinema Digital Sound, multikanálový formát filmového záznamu zvuku
 Sulfid kademnatý (CdS), chemická sloučenina
 Chlorine Dioxide Solution, desinfekční prostředek, jehož základní složkou je oxid chloričitý. Používá se také na úpravu pitné vody a bělení textilu.